Thienel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Thienel (* 1992), deutscher Reha- und Athletiktrainer
 Norbert Thienel (1907–1977), Staatssekretär im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen
 Ralf Thienel (1959–1995), deutscher Ruderer
 Rudolf Thienel (* 1960), österreichischer Jurist

Siehe auch: Tinel, Dienel